Alberic kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Alberic (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Alberic (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar